De Supercopa Sudamericana 1995 was de achtste editie van deze voetbalcompetitie, die enkel open stond voor winnaars van de Copa Libertadores. Alle zeventien voormalige winnaars namen deel aan dit toernooi. Titelverdediger CA Independiente uit Argentinië wist haar titel te verdedigen en plaatste zich dankzij deze zege voor de Recopa Sudamericana 1996.

Deelnemers
De winnaar van de Copa Libertadores van 1994, CA Vélez Sarsfield, mocht dit jaar voor het eerst meedoen. De winnaar van 1995, Grêmio FBPA had zich al eerder geplaatst, maar anders hadden ze deze keer nog niet mee kunnen doen.CR Vasco da Gama, de winnaar van het Campeonato Sudamericano de Campeones, mocht niet meedoen, omdat dit toernooi pas in 1996 werd erkend door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.

Toernooi-opzet
Omdat er zeventien deelnemers waren, kon er geen direct knock-outsysteem worden gebruikt. De acht ploegen die zich zouden plaatsen voor de kwartfinales werden daarom de winnaars van zeven 'gewone' ontmoetingen, plus de winnaar van een groep van drie teams.
In die groep speelde elk team twee keer (thuis en uit) tegen beide tegenstanders. Het team met de meeste punten plaatste zich voor de kwartfinale. Elke knock-outwedstrijd (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde

Knock-outduels
De knock-outwedstrijden van de eerste ronde werden gespeeld van 12 tot 20 september (heen) en van 20 september tot 5 oktober (terug).

|}

Groepsduels

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 24 oktober (heen) en 2 november (terug). De wedstrijden tussen Cruzeiro EC en São Paulo FC telde eveneens mee voor de Copa de Oro van 1995.

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 15 november (heen) en op 22 en 23 november (terug).

|}

Finale

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1995